Dana Spiotta – scrittrice statunitense
 Giovanni Spiotta – calciatore italiano